Aleksandra Vidović (ur. 1993) – bośniacka lekkoatletka, oszczepniczka
 Gordan Vidović (ur. 1968) – belgijski piłkarz
 Martin Vidović (ur. 1953) – chorwacki duchowny rzymskokatolicki